Тау́сте (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 405,23 км². Население — 7567 человек (на 2010 год). Расстояние — 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 TaustenRed.info — Información y Noticias
 TausteWeb.net :: Información y actualidad en la Villa de Tauste
 Asociación Cultural «El Patiaz» — Protección y difusión del patrimonio
 Charangadetauste.com — Página de la Charanga de Tauste

Муниципалитеты Сарагосы